En Pologne, Krzywice peut désigner :

 Krzywice, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Krzywice, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.